Il pastor fido (dt. Der treue Hirte) ist der Titel folgender Bühnenwerke: 

 Il pastor fido (Guarini), Tragikomödie von Giovanni Battista Guarini (1590)
 Il pastor fido (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1712)
 Il pastor fido (Vivaldi), als Antonio Vivaldis op. 13 deklarierte Flötensonaten-Sammlung von Nicolas Chédeville (1737) 
 Il pastor fido (Salieri), Dramma tragicomico von Antonio Salieri (1789)